Borges puede estar relacionado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 António Borges (1949-2013), también conocido como António Mendo de Castel-Branco do Amaral Osório Borges, economista y banquero portugués, y además director gerente y asesor internacional de Goldman Sachs.
 Carlos Borges (1932-2014), también conocido como Lucho Borges, como Carlos "Lucho" Borges, y como Carlos Ariel Borges, futbolista uruguayo, autor del primer gol en la historia de la Copa Libertadores de América.
 Celso Borges (1988-), también conocido como Celso Borges Mora así como con los apodos 'La Maleta' y 'Celsinho', futbolista costarricense.
 Francisco Borges (1835-1874), también conocido como Francisco Borges Lafinur, militar argentino de origen uruguayo, e hijo de exiliados argentinos.
 Graciela Borges (1941-), también conocida como Graciela Noemí Zabala o simplemente como 'La Borges', actriz argentina de cine y televisión.
 Gustavo Borges (1972-), también conocido como Gustavo França Borges, nadador brasileño ya retirado.
 Humberlito Borges Teixeira (1980-), también conocido simplemente como 'Borges' y como Humberlito Borges, futbolista brasileño.
 Jorge Guillermo Borges (1874-1938), también conocido como Jorge Guillermo Borges Haslam, escritor y maestro argentino, padre de Jorge Luis Borges, y además anarquista filosófico spenceriano, e hijo del militar Francisco Borges Lafinur.
 Jorge Luis Borges (1899-1986), también conocido como Jorge Luis Borges Acevedo y como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, escritor argentino, y uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX.
 José Borges (1813-1861),  militar tradicionalista español, que primero combatió en las filas del Carlismo, y posteriormente en las filas borbónicas.
 Juan Francisco Borges (1766-1817), militar y político argentino, primer líder federal de la provincia de Santiago del Estero, fusilado por orden de Manuel Belgrano.
 Juan Francisco Segundo Borges (1816-1897), político argentino, hijo del militar y revolucionario Juan Francisco Borges, quien ejerció como gobernador de la Provincia de Santiago del Estero entre 1857 y 1859.
 Julio Borges (1969-), también conocido como Julio Andrés Borges Junyent, político y abogado venezolano, y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda.
 Lucas Borges (1980-), deportista argentino, jugador de rugby.
 Norah Borges (1901-1998), también conocida como Leonor Fanny Borges Acevedo, artista plástica argentina, hermana de Jorge Luis Borges Acevedo.
 Phil Borges (1942-), fotógrafo estadounidense, especializado en retratos humanitarios, asó como de etnias y pueblos originarios del mundo, y de grupos culturales en peligro de desaparecer.
 Willian Borges da Silva (1988-), futbolista brasileño.

Toponimia 
 Estación Borges, estación ferroviaria del barrio de Olivos, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina (estación del Tren de la Costa).

Empresas 
 Borges Mediterranean Group, también conocido como Grupo Borges, empresa española de alimentación, con fuerte presencia internacional, y que particularmente comercializa frutos secos, frutas desecadas, aceitunas, vinagres, y aceites de oliva.